Ini-Teszub néven két kargamisi hettita uralkodót ismerünk:

 I. Ini-Teszub; még a Hettita Birodalom fennállása idején az i. e. 13. században
 II. Ini-Teszub; az i. e. 12-11. század fordulója körüli kargamisi újhettita királyság uralkodója